Egbertus Gerhardus Wentink (1843-1911), een Nederlandse architect, cartograaf, landmeter, tekenaar en bestuurder
 Egbertus Gerhardus Wentink (1874-1948), een Nederlandse architect, zoon van bovengenoemde persoon